Diagora di Milo, filosofo ateo e poeta lirico del V secolo a.C.
Diagora di Rodi, pugile delle Olimpiadi antiche del V secolo a.C., dedicatario della VII Olimpica di Pindaro
Diagora, scienziato greco citato da Plinio nella sua Naturalis historia